Schlegl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schlegl (1908–1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tobias Schlegl (* 1977), deutscher Sänger, Musiker und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Schlegel
 Schlegell